Il singolare dell'American Express - TED Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Denis Istomin era il detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Dmitrij Tursunov ha battuto in finale Adrian Mannarino 6-4, 7-6(7-5).

Teste di serie

 Malek Jaziri (quarti di finale)
 Rajeev Ram (primo turno)
 Grega Žemlja (semifinali)
 Michael Russell (semifinali)

  Matthias Bachinger (primo turno)
  Igor' Kunicyn (secondo turno)
  Karol Beck (quarti di finale)
  Dmitrij Tursunov (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

American Express - TED Open 2012